Храм Трёх Святителей Московских — название православных храмов, освящённых во имя святителей Петра, Алексия и Ионы, митрополитов Московских.

Обиходное название: Трёхсвятительская церковь.

Престольный праздник — Собор Московских святителей, отмечаемый .

Россия 
 Церковь Трех Святителей Московских — в селе Алексеевка Орловской области.
 Храм Трёх Святителей Московских — в селе Медведево Челябинской области.
 Храм Святителей Московских — в Нижнем Новгороде.
 Церковь Трех Святителей Московских — в селе Новоникольское Смоленской области.
 Церковь Трех Святителей Московских — в селе Одноушево Костромской области.

ДНР 
 Храм Святителей Московских — в Торезе.

См. также 
 Храм Трёх Святителей Вселенских